Борич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борич, Габриэль (род. 1986) — чилийский политик, президент Чили с 2022 года.
 Борич, Груйо (род. 1938) — сербский генерал и военный деятель, военачальник армии боснийских сербов в период войны в Боснии и Герцеговине.
 Борич, Леонид Борисович (настоящее имя Иона Борисович Циприс; род. 1938) — русский писатель.
 Борич — первый бан Боснии, чьё имя сохранилось в исторических документах.